Mobiele telefoon, een gsm-toestel
 een DECT-telefoon, zie Digital Enhanced Cordless Telecommunications